Une Vierge de la Libération est une statue construite en remerciement à la Vierge Marie pour la libération de la France, après la Seconde Guerre mondiale. 

Des chapelles ou églises portent une appellation proche, celle de Notre-Dame de la Libération.

Il existe en France plusieurs Vierges de la Libération :

 La Vierge de la Libération de Raon-l'Étape
 La Vierge de la Libération de la montagne de Beaune.
 La Vierge de la Libération de Rougemont-le-Château. 
 La Vierge de la Libération de Varces.

Certaines statues existent sous le nom de Notre-Dame de la Libération :

 Notre-Dame de la Libération, à Besançon.

Homonymie